Salva může být:

 Salva – současný výstřel z několika zbraní stejného druhu

příjmení osob
 Pavol Salva (* 1941) – slovenský fotbalista
 Tadeáš Salva (1937–1995) – slovenský hudební skladatel, pedagog a výtvarník

Rozcestníky - příjmení